Леонид Григорьевич Басин (род. 27 ноября 1957, Минск) — советский и российский шахматист, международный мастер (1989).

Участник 1-й лиги чемпионатов СССР (1985 и 1988). Лучшие результаты в международных соревнованиях: Приморско (1986) — 1-е; Ужгород (1988) — 2—3-е; Трнава (1989, побочный турнир) — 4—5-е места.

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты России